Joe Smith (American footballspeler) - (1873-1923), een Amerikaanse American footballspeler
 Joe Smith (voetballer, 1886) - (1886-?), een Britse voetballer 
 Joe Smith (halfback voetballer, 1889) - (1889-1916), een Britse voetballer
 Joe Smith (voetballer, 1889) - (1889-1971), een Britse voetballer en trainer van o.a. Reading FC en Blackpool
 Joe Smith (voetballer, 1890) - (1890-1956), een Britse voetballer
 Joe Smith (honkballer, 1893) - (1893-1974), een Amerikaanse honkballer
 Joe Smith (komiek) - (1894-1981), een Amerikaanse komiek
 Joe Smith (jazzmuzikant) - (1902-1937), een Amerikaanse jazzmuzikant
 Joe Smith (voetballer, 1908) - (1908-1983), een Engelse voetballer (1908-1993) 
 Joe Smith (rugbyspeler) - (1912), een Zuid-Afrikaanse rugbyspeler
 Joe Smith (hardloper) - (1917-1993), een Amerikaanse marathonloper
 Joe Smith (zwemmer) - (1933), een Britse zwemmer
 Joe Smith (drummer) - (1953), een Duitse drummer
 Joe Smith (voetballer, 1953) - (1953), een Britse voetballer
 Joe Smith (politicus) - (1973), een Amerikaanse politicus uit Missouri
 Joe Smith (basketballer) - (1975), een Amerikaanse basketballer
 Joe Smith (honkballer) - (1984), een Amerikaanse honkballer (o.a. Houston Astros)
 Joe Smith (bokser) - (1989), een Amerikaanse bokser
 Joe Smith (dragracer), een Amerikaanse dragracer en motorsprinter
 Joe Smith (gridiron football) - (1997), een Amerikaanse gridiron footballer
 Joe Smith (beeldhouwer), een Amerikaanse beeldhouwer
 Joe Smith (acteur) - (1884-1981), een Amerikaanse acteur